

Населені пункти та їхні частини
 Плониця — село в гміні Злоти Сток Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Плониця — село в гміні Дещно Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Плониця — осада в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства

Примітки